

События 
 741 (37-й год фараона Шешонка V) — совершено погребение Аписа.
 Успехи Тиглатпаласара III, взятие города (вероятно, Арпада; либо только начало его осады).
 Умер князь Чу Сюн-шунь (Фэнь-мао). Его младший брат Сюн-тун убил сына Фэнь-мао и встал у власти (эра правления 740—690, позднее У-ван).
 741 (в гл.37 «Ши цзи» — 740 год) — Вэйский гун испытывал благосклонность к своему сыну от наложницы Чжоу-юю, который увлекался военным делом, и сделал его военачальником. Советник Ши Цо отговаривал вана, но безуспешно. Когда вэйский князь приблизил к себе наложницу, его жена сложила песню «Зелёная одежда» («Ши цзин» I, III 2).

Римское царство 
 Царь: Ромул.

См. также

Примечания